Дебре-Берхан — місто в Ефіопії, у регіоні Амхара.

 Асфау Берхан — ефіопський палеоантрополог зі Служби дослідження рифтової долини.